13. СС брдска дивизија Ханџар (1. хрватска), њемачка брдска пјешадијска дивизија Вафен-СС-а
 Ханџар дивизија (1991),  муслиманска паравојна терористичка организација коју је основала Хрватска